Jeffrey  hace referencia a varios artículos:

Personas
Jeffrey Tucker, economista, periodista, editor y escritor anarcocapitalista estadounidense
Charles Jeffrey, botánico británico

Ficción
Jeffrey, película estadounidense 

Nombres masculinos